Käringen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Käringen, Larsmo, Österbotten, 
 Käringen (Kökar, Åland), 
 Käringen, Raseborg, Nyland, 
 Käringen, Borgå, Nyland,

Se även
Käringarna
Käringören
Norra Kytökäringen
Södra Kytökäringen
Saltskärs käring
Gumman

Robotskapade Finlandförgreningar